La línea N1 puede referirse a diferentes líneas de transporte urbano, entre ellas:

 la línea N1 de los Transportes Urbanos de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza ();
 la línea N1 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona, en la ciudad de Pamplona ();
 la línea N1 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en la ciudad de Madrid ()